Louis van Gaal, jugador i entrenador de futbol neerlandès
 Luftverkehrsgesellschaft, empresa aeronàutica històrica d'Alemanya
 LVG també és l'abreviatura de La Vanguardia, diari publicat a Barcelona
 LVG també és l'abreviatura de Gran Premi de Las Vegas, prova històrica de Fórmula 1 disputada al circuït de Las Vegas, als Estats Units
 LVG també és el codi OACI de Livingston Energy Flight, aerolínia històrica d'Itàlia